Clarkton (Carolina do Norte)
Clarkton (Missouri)

Desambiguações de topônimos